Le bourgeonnement peut faire référence à 

 en biologie de la reproduction : le mode de reproduction par voie asexuée de certains organismes animaux ou végétaux inférieurs, comme les éponges ou des micro-organismes (voir gemmiparité).
 en botanique : la formation de bourgeons chez une plante (Lilium bulbiferum var bulbiferum, Begonia grandis).
 en médecine : la formation et le développement de bourgeons charnus à la surface d'une plaie.
 en biologie évolutive : un mode de spéciation péri- ou parapatrique résultant en la survie de l'espèce-mère.

Voir aussi
 
L’individu se développe à partir de leur parent.Les levures ont comme mode de reproduction le bourgeonnement.